Inspiração
Ou ainda:
Inspiração artística
Inspiração (teologia)

Desambiguação